Jens Lehmann (1967) olimpiai bajnok német pályakerékpár-versenyző
 Jens Lehmann (1969) német válogatott labdarúgó